Akans, Akan ou Akân peut désigner :

Géographie, anthropologie, linguistique et toponymie

Afrique 
 les Akans, groupe de peuples d'Afrique de l'Ouest ;
 la religion akan, ensemble des croyances traditionnelles et des pratiques religieuses du peuple Akan ;
 les langues akan ou langues tano central, groupe de langues kwa parlées par ces populations ;
 l’akan, langue tano central parlée au Ghana ;

Japon 
 le district d'Akan, district de l'île d'Hokkaido ;
 Akan, ville de ce district ;
 le parc national d'Akan, comportant :
 le volcan Akan ;
 le lac Akan ;
 la rivière Akan ;

États-Unis 
 Akan, ville du Wisconsin ;

Personnalités 
 Akân, personnage biblique ;
 Tarık Akan (1949-2016), acteur turc.